Hưng Thịnh (Đồng Nai)
 Hưng Thịnh (Nghệ An)
 Hưng Thịnh (Hải Dương)
 Hưng Thịnh (Cao Bằng)
 Hưng Thịnh (Yên Bái)